Кубок ПФЛ 2004 — 2-й розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 9 по 15 ноября 2004 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2004 года:
 «Торпедо» (Владимир) — зона «Запад»
 «Факел» (Воронеж) — зона «Центр»
 «Динамо» (Ставрополь) — зона «Юг»
 «Урал» (Екатеринбург) — зона «Урал-Поволжье»
 «Чкаловец-1936» (Новосибирск) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2004 на сайте ПФЛ

2004